Pregarten steht für:
 Pregarten, veraltet Prägarten, Stadtgemeinde im Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Gerichtsbezirk Pregarten, veraltet Gerichtsbezirk Prägarten, ehemaliger Gerichtsbezirk im Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Amtsbezirk Pregarten, ehemalige Verwaltungseinheit im Mühlviertel, Oberösterreich

Prägarten steht für:
 Prägarten (Gemeinde Yspertal), Ortsteil der Gemeinde Yspertal, Bezirk Melk, Niederösterreich

Siehe auch:
 Prägraten am Großvenediger, Gemeinde im Bezirk Lienz, Tirol
 Prägart (Begriffsklärung)